Baumhaus steht für:

 auf Bäumen errichtete Häuser oder Hütten, siehe Baumhaus
 das Entwicklungshilfeprojekt Baumhaus, siehe Baumhaus-Projekt
 das Baumhaus an der Mauer in Berlin-Kreuzberg 
 die Kindersendung Baumhaus des KiKA

Amtsgebäude, bei denen Hafenzufahrten mit Bäumen versperrt wurden:
 Baumhaus (Hamburg)
 Baumhaus (Stade)
 Baumhaus (Wismar)

Siehe auch: